Der Windermere Lake Provincial Park ist ein Provincial Park in British Columbia, Kanada. Er befindet sich etwa 10 Kilometer südlich von Windermere und ist einer von mehreren Provincial Parks in British Columbia, die im Columbia Valley liegen.

Bei dem Park handelt es sich um ein Schutzgebiet der IUCN-Kategorie II (Nationalpark).

Geographie 
Der Park bietet Schutz für die wenigen einheimischen Graslandschaften und Lebensräume entlang des westlichen Ufers des Windermere Lake. Weißwedelhirsche, Maultierhirsche und Wapitihirsche nutzen das Gebiet als Winterquartier.

Klima

Weblinks 
 BC Parks - Windermere Lake Provincial Park
 Windermere Lake Park

Einzelnachweise 

Provincial Park in British Columbia
Schutzgebiet der IUCN-Kategorie II